Яструбенька (рос. Ястребенька) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Церему, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 2,82 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 2,80  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,01. Річка формується декількома безіменними струмками, загатами та майже повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Колодянки. Тече переважно на північний захід і у селі Велика Горбаша впадає у річку Церем, ліву притоку Случі.

Цікавий факт 
 Біля витоку річки на відстані приблизно 1,32 км проходить автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України, Васьковичі — Звягель — Шепетівка.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці